Кольбун:

 Кольбун (водохранилище) — водохранилище в Чили.
 Кольбун (город) — посёлок в Чили.